«Покорение Эвереста» () — документальный фильм режиссёра и альпиниста . Мировая премьера состоялась 7 декабря 1953 года.

Сюжет 
Подготовка к первому восхождению на Эверест заняла три десятилетия. В начале 20-х годов XX столетия Джордж Мэллори совершил три попытки подняться на самую высокую вершину планеты, но все они потерпели неудачу. Фильм посвящён более успешной попытке восхождения 1953 года. Большая часть видеоматериала отснята одним из участников восхождения.

Номинации и награды 
 Премии Академии кинематографических наук и искусств, 1954
 «Оскар» за лучший документальный фильм — номинация

 БАФТА, 1954
 Лучший документальный фильм — награда
 Сертификат заслуг — награда
Национальный совет кинокритиков США, 1953
 Лучший зарубежный фильм года (номинация)
 New York Film Critics Circle
 Специальное упоминание
 Второй приз за лучший фильм года

Релиз на DVD 
Фильм был выпущен на Region 0 DVD-R компанией Альфа Видео 28 января 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Документальные фильмы Великобритании
Джомолунгма
Фильмы об альпинистах
Фильмы на английском языке